Adolphe Lecours, second entraîneur chef des Canadiens de Montréal, après Jean-Baptiste Laviolette.
 André Roch Lecours (1936-2005), médecin et chercheur québécois ;
 Honorine Lecours (1860-1935), religieuse québécoise ;
 Michel Lecours, ingénieur et professeur québécois.

Homonymie de patronyme